Бритово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бритово — деревня в Раменском районе Московской области.
 Бритово — село в Шатковском районе Нижегородской области.
 Бритово — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.